Dorfstraße 12 steht für:

 Dorfstraße 12 (Nannhofen), Einfirsthof in Nannhofen, Gemeinde Mammendorf, Bayern
 Wohnhaus Dorfstraße 12 (Gortz), Wohnhaus in Gortz, Gemeinde Beetzseeheide, Brandenburg